Ко́стур — груба тростина або ціпок, часто із загнутим кінцем
 Костур — інша назва милиці

Топонім 

 Костур — село в Болгарії
 Костур — муніципалітет в Іспанії
 Костур — село в Сербії
 Костур — македонська назва міста Касторія

Прізвище 
 Костур-Шаргородський Леонтій Феофанович ( 1947) — український художник-самоук